Ezquerro ist ein Nachname folgender Personen:

 Santiago Ezquerro (Santiago Ezquerro Marín; * 1976), spanischer Fußballspieler
 Santiago Ezquerro (Leichtathlet) (Santiago Ezquerro Cordón; * 1981), spanischer Leichtathlet
 Sara Ezquerro (* 1999), spanische Fußballspielerin